Балтика — усталена скорочена назва Балтійського моря, а також регіону Північної Європи, що його оточує. Не слід плутати з Балтією — терміном на позначенн Естонії, Латвії та Литви.

Балтика — селище, Жуковський район, Брянська область.
 Балтика — село, Іглінський район, Башкортостан.

 Балтика (пивоварна компанія) — найбільша пивоварна компанія Росії.
 Балтика (футбольний клуб) — російський футбольний клуб із міста Калінінграда.

Див. також 
 Baltika Group

Посилання